Maurice Steijn
 Willem Pieter Steijn
 Steijn Schothorst

Zie ook
 Steyn (doorverwijspagina)
 Stein (doorverwijspagina)
 Stijn (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam